Джеррад Тайсон (; ) — австралийский футболист, вратарь клуба «Саншайн-Кост».

Клубная карьера

«Голд-Кост Юнайтед» 
1 декабря 2010 года дебютировал за «Голд-Кост Юнайтед» против «Норт Квинсленд Фьюри». В мае 2012 был на просмотре в «Сиднее».

«Уэстерн Сидней Уондерерс» 
2 августа 2012 года было подтверждено, что он подписал контракт с «Уэстерн Сидней Уондерерс». После полутора сезона в качестве резервного вратаря Тайсон дебютировал в матче против «Перт Глори» после травмы паха у первого вратаря Анте Човича.

«Перт Глори» 
24 июня 2015 года Тайсон подписал двухлетний контракт с «Перт Глори». 18 мая 2016 года Тайсон и Перт Глори взаимно расторгли свой контракт после того, как он только два раза сыграл за клуб, оба в Кубке ФФА.

Возвращение в «Уэстерн Сидней Уондерерс» 
На следующий день после ухода из «Перт Глори» Тайсон снова присоединился к «Уэстерн Сидней Уондерерс».

12 апреля 2018 года Тайсон был освобождён от «странников» по обоюдному согласию.

После непродолжительной пребывания в «Саут Мельбурн», Тайсон 8 июня 2018 года присоединился к «Ченнаи Сити». Тем не менее, Тайсон покинул индийскую команду в ноябре 2018 года после споров с клубом.

Статистика 

ЧМ = Чистые матчи

1 — включая статистику Эй-лиги в финальных сериях
2 — включая статистику матчей групповых стадий Лиги чемпионов АФК

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль

Футболисты Австралии
Игроки ФК «Перт Глори»
Игроки ФК «Уэстерн Сидней Уондерерс»
Игроки ФК «Голд-Кост Юнайтед»
Игроки ФК «Пегасус»